Les Mystérieuses Cités d'or peut faire référence à : 

 Les Mystérieuses Cités d'or, série d'animation franco-japonaise diffusée du  au  sur  ;
 Les Mystérieuses Cités d'or, série d'animation franco-belge diffusée du  jusqu'en 2021 sur TF1 et France Télévision ;
 Les Mystérieuses Cités d'or : Mondes secrets, jeu vidéo édité par Ynnis Interactive en 2013.